Forstner ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Forstner (* 1971), österreichischer Politiker (ÖVP), Mitglied des Bundesrats
 August Forstner (1876–1941), österreichischer Gewerkschafter und sozialdemokratischer Politiker
 Benjamin Forstner (1834–1897), amerikanischer Erfinder des Forstnerbohrer
 Christian Forstner (1975–2022), deutscher Physiker und Wissenschaftshistoriker
 Christina Kollmann-Forstner (* 1988), österreichische Mountainbikefahrerin
 Christoph Forstner (1598–1667), württembergischer Kanzler
 Dorothea Forstner (1884–1969), Benediktinerin und Autorin
 Ernst von Forstner (1869–1950), deutscher General der Infanterie
 Friedrich von Forstner (1822–1869), preußischer Landrat und Regierungsrat
 Georg Ferdinand Forstner von Dambenoy (1764–1836) Gutsbesitzer, Agrarschriftsteller, Abgeordneter, Professor der Staatswirtschaft
 Georg-Günther von Forstner (1882–1940), deutscher Marineoffizier und Schriftsteller
 Gerhard Forstner († 2014), österreichischer Bierbrauer
 Günter von Forstner (1893–1915), deutscher Leutnant, ein Protagonist der Zabern-Affäre
 Heribert Forstner (* 1936), österreichischer Beamter, Jurist und Autor
 Irene Forstner-Müller (* 1968), österreichische Ägyptologin

 Karl Forstner (1928–2018), österreichischer Bibliothekar und Paläograf
 Kurt von Forstner (1882–1962), deutscher Offizier und Autor
 Leopold Forstner (1878–1936), österreichischer Künstler des Wiener Jugendstils
 Martin Forstner (* 1940), deutscher Orientalist
 Renate Forstner (* 1977), deutsche Triathletin
 Siegfried von Forstner (1910–1943), deutscher Marineoffizier und U-Boot-Kommandant im Zweiten Weltkrieg 
 Thomas Forstner (* 1969), österreichischer Sänger

Siehe auch:
 Förstner